

Teatro 
 I masnadieri (Die Räuber) – opera teatrale di Friedrich Schiller
 I masnadieri – opera lirica di Giuseppe Verdi su libretto di Andrea Maffei, ispirato dal dramma di Schiller
 I masnadieri – tragedia di Nikolaj Vasil'evič Gogol'

Cinema 
I masnadieri – film muto del 1911 diretto da Mario Caserini
I masnadieri (Friedrich Schiller – Der Triumph eines Genies) – film del 1940 diretto da Herbert Maisch
I masnadieri – film del 1961 diretto da Mario Bonnard

Televisione 
I masnadieri – sceneggiato televisivo RAI per la regia di Anton Giulio Majano del 1959.